La famille Dagobert ou Dagoubert était une ancienne famille noble de Normandie éteinte au . Elle a été illustrée par Luc Dagobert (1736-1794), général de la Révolution française.

D'autres familles non nobles portant ce patronyme (et donc ne pouvant se réclamer du blasonnement) ont apporté des descendants jusqu'au XXIe siècle.

Histoire

Origine 

D'après La Chesnaye-Desbois, la famille noble des Dagobert ou Dagoubert possédait des fiefs considérables dans les élections de Coutances et de Saint-Lô et était connue dès le .

Filiation 
La Chesnaye-Desbois indique que sa filiation est prouvée sans interruption depuis le  et en donne la filiation suivante : 
 Guillaume Dagobert, premier du nom, écuyer marié par contrat au  avec Gillette de Mesnillury, encore vivante en 1501 selon son testament ; ils ont, entre autres enfants, Guillaume II Dagobert qui suit.
 Guillaume Dagobert, deuxième du nom, écuyer, seigneur de la Hairie, et en partie de la paroisse de Saint-Aubin de Losque ; il épouse Guillemette Cottelle, fille de Mathurin Cottelle, dont il a un fils, Jean Dagobert ;
 Jean Dagobert, écuyer, seigneur de la Hairie et de Saint-Aubin ; il épouse Catherine Miette, fille de Richard Miette et d'Anne de Sentilly et sœur de Michel Miette dont il a Pierre Dagobert ;
 Pierre Dagobert, premier du nom, écuyer, seigneur de la Hairie et de Saint-Aubin ; il est élu en 1530 tuteur des enfants mineurs de Michel Miette en tant que leur cousin germain ; il épouse Marie de Chanteloup, issue d'une des familles les plus illustres de Normandie ; ils ont pour fils Julien Dagobert ;
 Julien Dagobert, écuyer, seigneur de la Hairie et de Ladigardière etc. ; il se marie avec Anne Le Behot, fille unique et héritière de noble homme Raoul Le Behot et de Marie Miette, dont il a notamment Robert Dagobert ;
 Robert Dagobert, écuyer, seigneur de la Hairie, de Saint-Vaast en partie, de Grouchy et autres lieux ; il épouse noble Isabeau Le Maître-de-Livet, fille de François Le Maître-de-Livet, écuyer, seigneur de Livet, seigneur et patron de Savigny et de Jeanne de Pierrepont. Dont Gédéon Dagobert ;
 Gédéon Dagobert, écuyer, seigneur de Saint-Vaast, de la Hairie, de Grouchy et autres lieux ; il épouse Guyonne Potier-de-Courcy, fille de Pierre Potier de Courcy, chevalier, seigneur et patron de Courcy et de Catherine Adam-de-la-Haulle et sœur de la femme du gouverneur de Cherbourg, Jacques de Caillieres ; de leur union sont issus (outre des filles et d'autres fils morts à l'armée) : Pierre II Dagobert qui suit, mais aussi Michel Dagobert, docteur de Sorbonne et recteur de l'université ainsi que Jacques Dagobert, écuyer, seigneur de la Comterie qui s'expatria pour des raisons religieuses en Angleterre où il devint seigneur de Saint-Pierre de Jersey et gouverneur de toute l'île ;
 Pierre Dagobert, deuxième du nom, écuyer, seigneur de Bois-Fontaine (à La Chapelle-en-Juger) etc., officier au régiment de Canisy ; il "vieillit au service" puis épouse Jeanne Basan, tante de Monsieur de Chiffrevast, en premières noces et dont il n'aura pas d'enfants ; puis, en secondes noces, il se marie à Sainte-Mère-l'Église le 19 avril 1694 avec Jeanne-Jacqueline de Gourmont (née en 1671), fille héritière de Richard de Gourmont, écuyer, seigneur des Marets et de Marie Toustain. Pierre Dagobert et Jeanne-Jacqueline de Gourmont auront, entre autres, deux fils : Gabriel Dagobert qui suit, puis Pierre III Dagobert, écuyer, seigneur de Grouchy et capitaine d'infanterie à la Hogue qui épouse Marie Dansain dont il aura Charles-Hyacinthe, lieutenant d'Invalides, Maximilien qui sert dans la gendarmerie, un autre fils qui sert dans les dragons et un autre encore dans les troupes du roi ;
 Gabriel Dagobert, écuyer, seigneur de la Bretonnière ; il sert 15 à  en tant qu'officier dans le régiment Colonel-Général dragons et épouse Jeanne-Elisabeth Campain le  au Mesnilbus (Manche), avec qui il aura, pour fils aîné, Luc Dagobert qui suit, ainsi que Gabriel-Charles appelé M. de Grouchy, lieutenant au régiment de Tournaisis, Jean-Gilles, écuyer, garde-du-corps du Roi, compagnie de Noailles et plusieurs filles mortes jeunes; Gabriel Dagobert meurt au château de La Grande Communière à La Chapelle-en-Juger le  ;
 Luc Dagobert, dit « Dagobert de Fontenille » (1736-1794), général de la Révolution française. N'ayant eu aucun descendant masculin, la famille noble des Dagobert s'éteint avec la mort du général Dagobert.

Notes et références

Sources 
Franc̜ois Alexandre Aubert de La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, tome V, La veuve Duchesne, 1772, pages 449 et 450.
Sur le général Luc Dagobert :
Lazare Carnot, Étienne Charavay, Correspondance générale de Carnot, Imprimerie nationale 1892, page 97. 
Revue historique, Volume 99, 1908, page 1.

Famille noble française